Meung-sur-Loire, municipi al departament del Loiret (regió de Centre – Vall del Loira)
 Batalla de Meung-sur-Loire, lliurada el 1429, va ser una de les grans victòries obtingudes per Joana d'Arc a la Campanya del Loira
 Cantó de Meung-sur-Loire, cantó al districte d'Orléans (departament de Loiret, França)
 Castell de Meung-sur-Loire, castell-museu de França, amb un jardí adjacent
 Jean de Meung (~1240, Meung-sur-Loire - ~1305, París), poeta francès